Shone ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Shove, britische Soziologin
 Fredegond Shove (1889–1949), englische Dichterin
 Gerald Shove (1887–1947), britischer Ökonom
 Ralph Shove (1889–1966), britischer Ruderer und Jurist